Хмелевка, Хмельовка (, ) — назва географічних об'єктів у Білорусі та в Росії:

Село:
 Хмелевка — Берестейська область, Малоритський район, Олтушська сільська рада
 Хмелевка — Мінська область, Мінський район, Петришківська сільська рада.

Річки
 Хмельовка — притока Колп'яни.

Див. також 
 Хмелівка
 Хмелювка